Murmania
 Murmania – genere di molluschi
 Murmania – regione russa corrispondente all'odierno Oblast' di Murmansk